Andrew Irvine, montanhista britânico
Eddie Irvine, automobilista britânico
Irvine Welsh, romancista escocês, autor de Trainspotting

Localidades

Irvine (Califórnia)
Irvine (Kentucky)

Desambiguação